Pozzolo steht für:

 Pozzolo Formigaro, eine Gemeinde Einwohnern in der italienischen Provinz Alessandria
 Lonate Pozzolo, eine italienische Gemeinde in der Provinz Varese in der Region Lombardei
 Pozzolo sul Mincio, eine italienische Gemeinde in der Provinz Verona

Siehe auch:

 Pozzuolo
 Pezzolo